

Codici 
 KIL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kilwa (Repubblica Democratica del Congo)
 KIL – codice vettore ICAO della compagnia aerea russa Kuban Airlines, Aeroporto di Krasnodar (Russia)

Geografia 
 Kil – comune svedese di 11 689 abitanti, situato nella contea di Värmland
 Kil – cittadina (tätort) della Svezia centrale, situata nella contea di Värmland, capoluogo del comune omonimo
 Kil – area urbana della Svezia situata nel comune di Nacka, contea di Stoccolma